Гурне́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр — Долина Луары, департамент Эндр, кантон Нёви-Сен-Сепюлькр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 26 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 335 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini